NLP kan syfta på:

NLP –  en kontroversiell beteendepsykologisk modell, se Neurolingvistisk programmering
NLP – ett tvärvetenskapligt forskningsområde, se Natural language processing
NLP – en lista av no longer polymer, se EG-nummer